Шира́:
Топонимы
 Шира — озеро в Хакасии.
 Шира — село в Хакасии, административный центр Ширинского района.
 Шира — станция Красноярской железной дороги в Хакасии.

Другое
 «» — древний иудейский текст, сборник цитат, славословие Создателю.
 Шира (шире) — наркотическое средство, составляемое из смеси перегара опиума или териака с гашишем.

Примечания